Dataset steht für:

 Dataset (IBM-Großrechner), Datei auf IBM-Großrechnern
 Datenbasis, zusammenhängende Menge von Daten
	
Siehe auch: